El término Saturno puede referirse a:

 Saturno, el dios de la agricultura en la mitología romana.
 Saturno, el sexto planeta más próximo al Sol del sistema solar, caracterizado por su sistema de anillos visibles.
 Término alquímico para el metal plomo. 
 Saturno, paraje rural de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Saturno, cuadro de Peter Paul Rubens.
 Saturno, familia de cohetes desechables de los años 1960 y 1970.
 Saturno I, el primer cohete de motores múltiples de los Estados Unidos.
 Saturno IB, cohete de dos fases, antecesor del Saturno V.
 Saturno V, el cohete desechable de múltiples fases y combustible líquido utilizado por la NASA en los proyectos Apolo y Skylab.
 Sombrero saturno, italianismo para referirse al sombrero de teja eclesiástico.
 Sergio Saturno (1960- ), futbolista argentino.

Enlaces externos